Unguraș poate avea următorele sensuri:
 Plante
 Unguraș - plantă medicinală
 Localități din România
 Unguraș (Bálványosváralja) - comună din județul Cluj
 Unguraș (Bálványosváralja) - localitate din județul Cluj
 Cetatea Unguraș (Bálványos vára)
 Unguraș (Magyarkékes) - localitate din județul Maramureș
 Unguraș (Alsóegregy, Magyaregregy) - fostă localitate din județul Sălaj

Toponime românești